Seznam obrambnih ministrov Francije.

Državni sekretarji vojne 1643–1791

Ministri vojne, 1791–1940

Svobodni francoski komisarji za vojno, 1941–1944

Ministri nacionalne obrambe, 1944–1974

Ministri za obrambo, 1974&ndashdanes

Ministri za obrambo
Francija, Obramba

en:List of Defense Ministers of France
fr:Liste des ministres français de la Défense
ja:フランス国防省